Sphaeridium är ett släkte av svampar. Sphaeridium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaeridium